Ваза:

 Ваза — сосуд, сделанный из глины, фарфора, камня, стекла, металла и других возможных материалов.
 Столовая ваза — предмет столовой посуды.
 Ваза Франсуа — древнегреческий кратер, расписанный в стиле аттической чернофигурной вазописи во второй четверти VI в. до н. э.
 Ваза — старое название города и муниципалитета Вааса на западе Финляндии.
 Ваза — слабо кустистый сорт озимой ржи финляндского происхождения.
 Ваза — шведский дворянский род, представители которого в XVI—XVII веках были королями Швеции и Польши.
 Ваза — шведский боевой корабль, затонувший 10 августа 1628 года в первом плавании; ныне музей.
 Ваза () — коммуна в Камеруне, входит в состав департамента Логоне и Шари Крайнесеверного региона.
 Ваза () — национальный парк в Крайнесеверном регионе Камеруна.
 ВАЗА () — Всемирная ассоциация зоопарков и аквариумов.
 Ваза () — по-арабски значит «гусь».
 Ваза — река в России, протекает в Лухском и Верхнеландеховском районах Ивановской области.
 Ваза-Хох — горная вершина в Северной Осетии.

См. также 
 Васа
 Орден Вазы
 Уаза
 Ночная ваза
 Вазон